Schemmer ist der Nachname folgender Personen:

 Bernhard Schemmer (* 1950), deutscher Politiker
 Franz Schemmer (* 1960), deutscher Jurist